Stati Uniti d'America
 Seward – città del Borough della Penisola di Kenai, Alaska
 Penisola di Seward – penisola della costa occidentale dell'Alaska
 Seward – città della Contea di Stafford, Kansas
 Seward – capoluogo della Contea di Seward, Nebraska
 Seward – città della Contea di Schoharie, New York
 Seward – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania